

Sigle 
 Alkmaar Zaanstreek  – squadra di calcio olandese nota anche come 
 AstraZeneca  – azienda biofarmaceutica

Codici 
 AZ – codice vettore IATA di ITA Airways (precedentemente di Alitalia)
 az – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua azera
 AZ – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Azerbaigian
 AZ – codice ISO 3166-2:US dello stato dell'Arizona (USA)

Informatica 
 .az -dominio di primo livello dell'Azerbaigian

Trasporti 
 AZ – targa automobilistica del circondario di Alzey-Worms (Germania)

Altro 
 Az – in astronomia, abbreviazione di azimut
 AZ  – nome d'arte di Anthony Cruz, un cantante rap statunitense
 AZ  – personaggio della serie Pokémon
 AZ – nome del modello berlina Citroën 2CV
 AZ  – è uno stradario di Roma e provincia, nonché del Lazio gestito dalla Guidaverde s.r.l.
 AZ ricerca  – marca di prodotti per l'igiene orale della Procter & Gamble
AZ, un fatto come e perché, rotocalco televisivo RAI